Ginestreto ima više značenja:
 Ginestreto, Perugia
 Ginestreto, Pesaro-Urbino
 Ginestreto, Siena